Collective Soul — другий студійний альбом американської групи Collective Soul, який був випущений 14 березня 1995 року.

Композиції 
 Simple – 3:45
 Untitled – 4:01
 The World I Know – 4:16
 Smashing Young Man – 3:45
 December – 4:45
 Where the River Flows – 3:35
 Gel – 3:00
 She Gathers Rain – 4:31
 When the Water Falls – 3:40
 Collection of Goods – 4:14
 Bleed – 4:03
 Reunion – 2:35
 That's All Right - 2:09

Джерела 
 Collective Soul  allmusic
 Collective Soul  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Collective Soul